La Porte kan syfta på:

Geografi

USA 

 La Porte, Texas, Harris County, 
 La Porte, Indiana, ort, LaPorte County, 

Robotskapade USAförgreningar